(pouvant se traduire de l'anglais par dedans et dehors ou entrée et sortie) peut faire référence à :

In&Out (2009-), un festival du film gay et lesbien à Nice, France,
, un magazine de cuisine britannique,
In-N-Out Burger, une chaîne américaine de ,
, des malversations liées à l'élection fédérale canadienne de 2006,
, surnom du  de Londres.
In/Out Tennis, système d'arbitrage électronique autonome pour la pratique du tennis amateur

Cinéma 

 In and Out, un film américain de Frank Oz sorti en 1997.

Musique

Album 
 In 'n Out, un album de Joe Henderson sorti en 1964 ;
 In & Out, un album de Martial Solal et Johnny Griffin sorti en 1999.

Chanson 
 , une chanson de Willie Hutch sortie en 1982 ;
 , une chanson de Moev tirée de l'album Head Down sortie en 1990 en musique ;
 , une chanson de The Screaming Jets tirée de l'album World Gone Crazy sorti en .
 , une chanson de Scarface tirée de l'album The Last of a Dying Breed sorti  ;
 , une chanson de Keith Sweat tirée de l'album Rebirth sorti le  ;
 , une chanson de Marcus Canty sortie en 2012 ;
 In N' Out, une chanson non sortie qui met en collaboration Bamsavage et XXXTentacion. L'extrait a été dévoilé en Juin 2019 sur le live Instagram du rappeur Bamsavage.

Voir aussi 
Input/Output